BHP - powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
 Bhp - wg oznaczeń PKP seria osobowych piętrowych wagonów kolejowych, budowanych w zakładach VEB Waggonbau Görlitz w latach 1959–1977.
 BHP (ang. brake horse power) – anglosaska jednostka mocy (koń parowy)

Przypisy